Federico III Guillermo Kettler (en alemán: Friedrich III Wilhelm Kettler; en letón: Frīdrihs Vilhelms Ketlers; Mitau, 19 de julio de 1692-Kipen, 21 de enero de 1711) fue duque de Curlandia y Semigalia desde 1698 a 1711.

Biografía 

Era hijo de Federico Casimiro Kettler y de Isabel Sofía de Brandeburgo. En 1710 contrajo matrimonio con Ana de Rusia, hija del zar Iván V de Rusia.

Durante su período de reinado aplicó una política rusa como sus antecesores, pero basada en la influencia de su mujer, futura zarina de Rusia.

A su muerte, el Ducado de Curlandia pasó a manos de Rusia como posesión del Imperio. Hubo un intento de independencia en 1730 por Fernando Kettler, pero volvió a Rusia nuevamente a manos de Ernst Johann von Biron.

Ancestry

Nobles de Alemania
Duques de Curlandia y Semigalia
Historia de Letonia
Letones del siglo XVIII